Маковська — жіноча форма прізвища Маковський.

 Маковська Галина Миколаївна (1915—1992) — українська художниця театру, графік.
 Гелена Маковська (1893—1964) — польська кіноакторка та співачка.
 Маковська Олександра Єгорівна (1837—1915) — російська художниця-пейзажистка.
 Маковська Раїса Костянтинівна ( 1932) — заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР зі спортивної гімнастики.
 Гелена Маковська-Фієвська (1918—1993) — польська акторка кіно і театру.
 Лукш-Маковська Олена Костянтинівна (1878—1967) — російська та німецька художниця і скульптор.

 Воля-Маковська — село в Польщі, у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства.

Примітки